Caulker steht für
 Caye Caulker, Insel in Belize
 Caulker (Familienname)